

Софійське сільське поселення — сільське поселення, Верхньобуреїнський район, Хабаровський край
 Софійське сільське поселення — сільське поселення, Ульчський район, Хабаровський край